Skilton ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sanford Skilton (1868–1941), US-amerikanischer Komponist und Organist
 Edward Skilton (1863–1917), britischer Sportschütze
 John Davis Skilton (1909–1992), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Offizier
 Raymie Skilton (1889–1961), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Stephanie Skilton (* 1994), neuseeländische Fußballspielerin

Sonstiges:
 Skilton Ledge, Hochebene in den Darwin Mountains, Antarktika